Japan hatte bis zur Nuklearkatastrophe von Fukushima 54 Reaktoren in 17 Atomkraftwerken in Betrieb, die etwa ein Drittel des Strombedarfs deckten. Nach dem Beginn der Katastrophe am 11. März 2011 wurden bis Anfang Mai 2012 und erneut von September 2013 bis 2015 alle japanischen Kernkraftwerke heruntergefahren. Als Konsequenz aus der Nuklearkatastrophe kündigte die Regierung Kan unter Premierminister Naoto Kan
im September 2011 an, den Energiesektor umzubauen (Energiewende) und langfristig aus der Kernkraft auszusteigen, ohne jedoch ein Enddatum festzulegen. Mittelfristig sollte die Kernkraft auf deutlich reduziertem Niveau weiter genutzt werden.

Die Zukunft der Kernenergie in Japan war bis 2021 ungewiss; der damalige Umweltminister Shinjirō Koizumi wollte auf die Schließung von Kernkraftwerken hinarbeiten. Seit dem 4. Oktober 2021 regiert Premierminister Kishida (LDP) mit einer LDP-Alleinregierung. Seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine (24. Februar 2022) und den dadurch verursachten hohen Energiepreisen zeichnet sich in Japan eine Wende in der Atomkraftpolitik ab. Seit den Kernschmelzen in Fukushima waren einschließlich der zerstörten Reaktoren 21 endgültig stillgelegt worden, womit prinzipiell der Weiterbetrieb von bis zu 33 Reaktoren möglich ist. Zunächst erklärte Kishda, alles dafür zu tun, neben den 10 im Betrieb befindlichen 7 weitere Reaktoren zurück ans Netz zu bringen, die die verschärften Sicherheitsauflagen erfüllen. Die Laufzeit bestehender Kraftwerke soll auf bis zu 60 Jahre verlängert werden. Die Regierung (Kabinett Kishida II) erwägt auch den Bau neuer Kernkraftwerke.

Der Anteil der Atomkraft an der Gesamtstromerzeugung lag vor Fukushima bei 30 Prozent. Im Jahr 2021 wurden in Japan 1020 TWh Elektrizität erzeugt, davon stammten 61 TWh aus Kernkraftwerken, d. h. 6 Prozent. Derzeit ist geplant, den Anteil bis 2030 wieder auf 20–22 % zu steigern.

Im März 2022 sprach sich erstmals seit 2011 wieder eine Mehrheit der Japaner für die Kernenergie aus. Im Dezember 2022 verabschiedete die japanische Regierung eine Richtlinie, die eine Verlängerung der Laufzeit bestehender Reaktoren über die bisherige Begrenzung auf 60 Jahre hinaus vorsieht. Zudem sollen langfristig Reaktoren der nächsten Generation gebaut werden, um alte Kraftwerke zu ersetzen.

Liste der Kernkraftwerke in Japan

Liste der Kernreaktoren in Japan

Geschichte

Bis Fukushima 
Japan begann 1954 mit einem Nuklearforschungsprogramm. Das Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) wurde 1956 gegründet. Der erste Versuchsreaktor JPDR ging 1963 in Betrieb; 1966 folgte der erste kommerziell genutzte Reaktorblock im Kernkraftwerk Tōkai.

In Japan wurde ein vollständiger Brennstoffzyklus aufgebaut, basierend auf importiertem Uran, da Japan über keine eigenen Uranvorkommen verfügt. In Rokkasho befindet sich die gleichnamige Anlage zur Urananreicherung und Wiederaufarbeitung. Die Urananreicherungsanlage ging 1997 in Betrieb. Die Nuclear Fuel Industries (NFI) betreibt zwei Brennelementefabriken: eine in Tōkai, die 1972 den Betrieb aufnahm und eine weitere in Kumatori. Am 30. September 1999 kam es in der Brennelementefabrik von Tōkai zu einem Unfall der Kategorie 4 (siehe Nuklearunfall von Tōkaimura).

Die Japan Atomic Energy Agency (JAEA) entstand 2005 durch den Zusammenschluss von JAERI und dem Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC).

Kohle, Erdgas und Kernkraftwerke erzeugten in Japan 2010 etwa gleich viel Strom. Japan betrieb im November 2010 55 Kernkraftwerke mit 47.348 Megawatt Leistung sowie 50 Versuchsreaktoren. Das Langzeitprogramm der Regierung sah vor, bis 2010 die Kapazität durch neue Kernkraftwerke auf 70.000 Megawatt zu erhöhen. Japan nimmt teil an Forschungsanstrengungen zu Generation-IV-Reaktor-Konzepten und war bis zur Nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011 sehr aktiv auf dem Gebiet der Kernenergie. 2010 waren zwei Reaktoren im Bau und zwölf weitere in Planung.

Japan ist ein erdbebenreiches Land. Alle Kernkraftwerke haben daher Erdbebenmessgeräte, werden bei Erdstößen ab einer gewissen Stärke automatisch heruntergefahren und sind auf felsigem Untergrund gebaut. Alle kommerziell betriebenen Kernkraftwerke in Japan liegen am Meer und müssen durch Mauern oder eine erhöhte Lage vor Tsunamis geschützt werden. Nach dem verheerenden Erdbeben von Kōbe 1995, bei dem mehr als 6400 Menschen starben, wurden die Vorschriften verschärft. Seitdem errichtete Reaktoren müssen mindestens Erdbeben der Stärke 7,75 standhalten können; in besonders gefährdeten Regionen Beben bis 8,25. Die meisten japanischen Kernkraftwerke wurden aber vor der Verschärfung dieser Vorschrift gebaut.

Fukushima 

Im März 2011 kam es nach dem Tōhoku-Erdbeben (Momenten-Magnitude von 9,0) und dem dadurch ausgelösten Tsunami zur Nuklearkatastrophe von Fukushima; im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi führte dies in drei Reaktoren zur Kernschmelze. Die Kernreaktoren (Baubeginn 1967, 1969, 1970, 1973, 1972, 1973) waren allesamt alt. Ein solcher Super-GAU in Japan war für viele unvorstellbar. Bei dieser Nuklearkatastrophe wurde 500 Mal mehr radioaktives Cäsium-137 freigesetzt als durch die Atombombe von Hiroshima.

Nach Fukushima 
Naoto Kan, Ministerpräsident bis 2. September 2011, kündigte im Juli 2011 an, langfristig aus der Kernkraft aussteigen zu wollen. Um die gleiche Zeit drängte die Regierung darauf, zur Inspektion heruntergefahrene Atomkraftwerke noch im Sommer wieder in Betrieb zu nehmen, um drohende Stromengpässe zu vermeiden. Dies stieß in der Bevölkerung auf Kritik.

Kans Nachfolger im Ministerpräsidentenamt, Yoshihiko Noda, kündigte ebenfalls einen mittelfristigen Ausstieg aus der Kernenergie an. Zwar sollten bestehende Kernkraftwerke zunächst weiter betrieben werden dürfen, den Neubau von Kernkraftwerken halte er aber für „unwahrscheinlich“. Zudem plante Noda einen „neuen Energiemix“.

Seit Fukushima sparten die Japaner massiv Strom, um vorsichtshalber – man befürchtete weitere Beben bzw. Nachbeben – möglichst viele Kernreaktoren abgeschaltet lassen zu können.

Am 26. August 2011 waren nur 18 der ehemals 54 japanischen Kernreaktoren in Betrieb. Im Dezember 2011 lieferten 9 Reaktoren Strom, im Februar 2012 waren nur 2 der ehemals 54 Reaktoren am Netz. Dennoch wurde die für den Sommer geltende Energiesparverordnung im nachfrageschwächeren Winter aufgehoben.

Im März 2012 ging der vorletzte noch laufende Kernreaktor planmäßig vom Netz; im Mai 2012 ging der letzte Reaktor, der Reaktor 3 im Kernkraftwerk Tomari (ein Druckwasserreaktor mit 866 MW Nettoleistung; seit Dezember 2009 am Netz), wegen Wartungsarbeiten vom Netz; seitdem war Japan atomstromfrei. Vielerorts in Japan weigerten sich lokale Behörden beharrlich, heruntergefahrene Kernreaktoren wieder anfahren zu lassen. Im Juni 2012 sollten zwei Kernreaktoren des Kernkraftwerk Ōi wieder angefahren werden. 

Umweltminister Gōshi Hosono äußerte, dass Japan weiter auf Atomkraft setzen müsse. Der Inselstaat Japan könne nicht wie Deutschland in Nachbarländern Strom zukaufen.

Mitte September 2012, eineinhalb Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima, kündigte Premierminister Yoshihiko Noda den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie bis spätestens 2040 an. Wenige Tage später wurde das entsprechende Strategiepapier in einer Kabinettssitzung jedoch verworfen. Angeführte Argumente waren, dass ein Atomausstieg die Wirtschaft belasten und durch den Import von Öl, Kohle und Gas hohe Mehrkosten anfallen würde. Daraufhin billigte die Regierung eine Energiewende, ließ aber den Zeitpunkt für die Stilllegung der Kernkraftwerke offen.

Nach der Shūgiin-Wahl am 16. Dezember 2012 kam es zu einem Regierungswechsel: Shinzō Abe wurde Premierminister und berief das Kabinett Shinzō Abe I. Er begann eine radikale Wirtschafts- und Finanzpolitik (Abenomics) mit dem Ziel, die japanische Wirtschaft zu beleben. Er sprach sich für die Wiederinbetriebnahme von Kernreaktoren aus, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung sich in Umfragen dagegen zeigte.

Im September 2013 wurde Japan erneut atomstromfrei: die beiden nach Mai 2012 wieder angefahrenen Reaktoren (3 und 4 des Kernkraftwerks Ōi) wurden im September heruntergefahren. Am 11. August 2015 wurde das Kernkraftwerk Sendai trotz Protesten wieder hochgefahren., später Block 3 des Kernkraftwerk Ikata und die Blöcke 3 und 4 des Kernkraftwerk Takahama sowie Block 3 des Kernkraftwerk Ōi. Anderseits haben die diesbezüglichen Betreiber entschieden, Block 1 des Kernkraftwerks Genkai, die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Mihama und des Kernkraftwerks Ikata, Block 1 des Kernkraftwerks Tsuruga, Block 1 des Kernkraftwerks Shimane und die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Oi vor allem aus wirtschaftlichen Gründen definitiv stillzulegen.

Im März 2017 lag der Anteil von Atomkraft am japanischen Strommix bei nur 1 Prozent, von den ehemals 54 Reaktoren waren zwei am Netz; Anfang 2018 waren es deren fünf. Auch wenn die Regierung weiterhin an der Atomkraft festhalten will und einige weitere Reaktoren wieder hochfahren will, konnten die betroffenen Regionen sich teils erfolgreich wehren.

Im September 2019 verkündete der neue japanische Umweltminister Shinjirō Koizumi überraschend, dass sein Ministerium auf die Schließung von Atomkraftwerken hinarbeiten wolle. Die Ankündigung war insofern überraschend, als die liberaldemokratische Regierung Japans die Kernenergie bisher immer klar unterstützt hat.

Im August 2022 wurden im Zuge der weltweiten Energiekrise Überlegungen der japanischen Regierung unter Fumio Kishida bekannt, bestehende Kraftwerke wieder ans Netz zu bringen, ihre Laufzeit auf 60 Jahre zu verlängern und neue Kernkraftwerke zu errichten. Laut FAZ gibt es in der Regierung Pläne, die KKW länger als 60 Jahre laufen zu lassen. Ein Vorschlag der nuklearen Aufsichtsbehörde NRA sieht vor, dass KKW, die älter als 30 Jahre sind, künftig alle zehn Jahre einer Sicherheitsprüfung unterliegen, um eine Betriebsgenehmigung für ein weiteres Jahrzehnt zu erhalten; gleichzeitig würde die pauschale Obergrenze für die Laufzeit entfallen. Am 22. Dezember 2022 beschloss die japanische Regierung, die Laufzeit bestehender Meiler über die bisherige Begrenzung auf 60 Jahre hinaus zu verlängern. Außerdem wurde der Bau neuer Reaktoren angekündigt.

Anti-Atomkraft-Bewegung in Japan 
Vor der Wiederinbetriebnahme des ersten Atommeilers nach den Reaktorunfällen von Fukushima 2011 im Sommer 2012 kam es zu Massenprotesten mit bis zu 75.000 Teilnehmern in Tokio und zu zahlreichen weiteren Protestveranstaltungen im ganzen Land.

Siehe auch 
 Kernenergie nach Ländern
 Japanische Atomaufsichtsbehörde
 Nuclear Safety Commission of Japan

Einzelnachweise